Tomáš Kudělka — né le  à Zlín en Tchécoslovaquie (maintenant en République tchèque) — est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de République tchèque au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || HC Zlín || Extraliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- 20||- ||-
|-
|2004-2005 || HC Zlín || Extraliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||64 ||6 ||25 ||31 ||77 ||6 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2005-2006 || Senators de Binghamton || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||59 ||14 ||27 ||41 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH ||11 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||35 ||1 ||1 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Jackals d'Elmira || ECHL ||23 ||5 ||14 ||19 ||26 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH ||76 ||7 ||16 ||23 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH || 55|| 3|| 17|| 20|| 81|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || HC Pardubice || Extraliga || 9|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || TPS Turku || SM-liiga || 43|| 1|| 5|| 6|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Vítkovice || Extraliga || 52|| 3|| 16|| 19|| 24|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2012-2013 || HC Vítkovice || Extraliga || 21|| 3|| 5|| 8|| 10|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || HC Vítkovice || Extraliga || 47|| 1|| 10|| 11|| 38|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 29|| 0|| 2|| 2|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Vítkovice || Extraliga || 13|| 0||3 || 3||8 || 4||0 || 0|| 0||0
|-
| 2015-2016 || HC Vítkovice || Extraliga || 44|| 3|| 13|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Piráti Chomutov || Liiga || 37|| 3|| 3|| 6|| 18|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 54|| 1||12 || 13||30 || -||- || -|| -||-
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL ||24 ||2 ||4 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC TWK Innsbruck || EBEL ||25 ||2 ||4 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || VHK Vsetín || 1. Liga ||25 ||2 ||8 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || VHK Vsetín || 1. Liga || 30|| 2|| 3|| 5|| 16|| 14|| 0|| 1|| 1|| 12 
|-
| 2021-2022|| Pionniers de Chamonix || SLM ||21 ||1 ||3 ||4 ||47 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022|| HC Zubr Přerov || 1.liga || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du HC Zlín
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HC Vítkovice
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Innsbruck